Kwila ist

 eine weitere Bezeichnung für die Tropenholzart Merbau
 ein weiterer Name für den kongolesischen Fluss Kouilou